Усть-Долы́ссы — деревня в Невельском районе Псковской области России. Входит в состав Усть-Долысской волости в качестве её административного центра.

География 
Находится  на берегу озера Долысского, в 23 км к северо-западу от города Невеля.

История 
История посёлка началась с почтовой станции построенной во второй половине XIX века. Название образовалось от слова «усть» означающей устье реки и имени крупной деревни Долыссы, которая располагалась неподалёку, то есть произошёл перенос топонима.

Население 

Численность населения по переписи 1989 года составляла 1347 человек, по оценке на январь 2001 года — 1237 человек.

Экономика и инфраструктура 
В деревне расположены следующие объекты инфраструктуры:
 Электроподстанция «Усть-Долыссы», входящая в систему сетей 35 кВ и обеспечивающая электроэнергией часть Невельского района;
 Хлебозавод;
 ОАО «Усть-Долысский»(закрыт);
 Усть-Долысский СДК;
 Усть-Долысская СОШ;
 Амбулатория (кабинет врача общей практики);
 Библиотека;
 Почтовое отделение;
 Четыре магазина Невельского райпо;
 Столовая
 Филиал Сбербанка.

Сотовая связь в деревне представлена четырьмя операторами: Мегафон, МТС, TELE2 и Билайн (не повсеместно).

Транспорт 
Через деревню проходит федеральная трасса  «Псков» Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — Граница с Республикой Белоруссия, являющаяся частью Европейского маршрута .

Достопримечательности 
 Здание почтовой станции (1851 год, псевдоготический архитектурный стиль). Ныне — здание волостной администрации.
 Деревянная церковь Владимира равноапостольного, построенная в 1998 году.
 Воинское захоронение. 

Озеро Долысское — место отдыха и рыболовства.

Известные жители 
 В 1877—1887 гг. в местном народном училище преподавал Иван Данилович Горбачевский.

Примечания

Ссылки 
 «Псковэнерго» завершило капитальный ремонт подстанции «Усть-Долыссы»
 Усть-Долыссы. Церковь Владимира равноапостольного

Населённые пункты Невельского района (Псковская область)